Otto Kade ist der Name folgender Personen:

* Otto Kade (Musikwissenschaftler) (1819–1900), deutscher Musikwissenschaftler, Musiker und Komponist
 Otto Kade (Übersetzungswissenschaftler) (1927–1980), deutscher Übersetzungswissenschaftler